Зинакантан има више значења:

 Општина Зинакантан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Зинакантан (Зинакантан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику